Народна Република Србија, име једне од шест република у ФНР Југославији, од 1946. до 1963. године.
 Социјалистичка Република Србија, име једне од шест република у СФР Југославији, од 1963. до 1990. године.
 Република Србија (1990—2006), име једне од шест република СФР Југославије од 1990. до 1992. године, једна од две републике СР Југославије од 1992. до 2003, а потом једна од две републике Државне заједнице Србије и Црне Горе од 2003. до 2006. године.
 Србија, самостална држава која је држава наследница Државне заједнице Србије и Црне Горе, настала 2006. године.

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Кнежевина Србија (вишезначна одредница)
 Краљевина Србија (вишезначна одредница)